Laffan peut être :

Personnes 

Michael Laffan, historien irlandais
Patricia Laffan, actrice britannique

Toponyme 
Ras Laffan, une ville du Qatar.

Patronyme anglais